Список вице-королей Неаполя включает в себя наместников Неаполитанского королевства, присланных из метрополии (Франции, затем Арагона, Испании и Австрии соответственно).

Исполняющий обязанности вице-короля, местоблюститель, носил титул «лейтенант-генерал Неаполя».

Список 

Правители Неаполитанского королевства

Неаполь